Denaturatie (biochemie), het proces waarbij een macromolecuul zijn ruimtelijke structuur verliest.
 Denatureren, het voor menselijke consumptie ongeschikt maken van bepaalde stoffen (meestal ter voorkoming van accijnsplichtigheid)